Lonski ist der Familienname folgender Personen:

 Günter von Lonski (* 1943), deutscher Schriftsteller
 Susanne von Lonski (* 1983), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin (Musicaldarstellerin)